Ларс Роар Бо́хинен (; ) — норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Известен по выступлениям за «Блэкберн Роверс», «Ноттингем Форест» и сборную Норвегии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Является кузеном футболиста Сигурда Русфельдта и отцом футболиста Эмиля Бохинена.

Клубная карьера 
Бохинен начал карьеру, выступая за клубы «Берум» и «Люн». В 1988 году Ларс перешёл в «Волеренгу», где быстро завоевал место в основе. По окончании сезона он покинул команду и подписал соглашение с «Викингом». 29 апреля в матче против «Консвингера» Ларс дебютировал за новую команду. Сезон в новом клубе получился не такой яркий, как предыдущий, и по его окончании Бохинен перешёл в швейцарский «Янг Бойз». В 1993 году на правах аренды он вернулся на родину, где выступал за «Лиллестрём». 2 мая в матче против своего бывшего клуба «Викинг» Ларс дебютировал за новую команду.

В ноябре того же года Бохинен подписал контракт с английским «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составила 450 тыс. фунтов. «Лесники» выступали в Чемпионшипе, и Ларс помог им занять второе место и выйти в элиту. 20 августа 1994 года в матче против «Ипсвич Таун» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 10 сентября в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» Бохинен забил свой первый гол.

В 1995 году Ларс перешёл в «Блэкберн Роверс». Сумма трансфера составила 700 тыс. фунтов. 14 октября в поединке против «Саутгемптона» он дебютировал за новый клуб. За «Роверс» Бохинен отыграл положенные по контракту три года и на правах свободного агента перешёл в «Дерби Каунти». В матче против «Ковентри Сити» он дебютировал за «баранов». 18 марта он забил гол в поединке «Кристал Пэлас».

В январе 2001 года Бохинен перешёл в датский «Люнгбю». В декабре команда объявила о банкротстве, и Ларс стал футболистом клуба «Норшелланн», где доиграл остаток сезона. В 2003 году он вернулся в «Волеренгу», где через два года завершил карьеру.

В 2011 году в паре с Александрой Какуриной занял третье место в седьмом сезоне Skal vi danse? (норвежской версии британского танцевального шоу Strictly Come Dancing).

Международная карьера 
В 1989 году в составе молодёжной сборной Норвегии Бохинен выступал на молодёжном чемпионате мира в Саудовской Аравии. На турнире команда не смогла выйти из группы, но Ларс отметился забитым мячом в ворота молодёжной сборной Польши.

25 октября того же года в товарищеском матче против Кувейта Ларс дебютировал за сборную Норвегии. В 1994 году Бохинен был включен в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в США. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Ирландии и Италии.

Голы за сборную Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Берум»
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Норшелланн»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Саннефьорд»
Тренеры ФК «Олесунн»
Тренеры ФК «Стабек»